Кристина («Стин») Бас-Кайсер (; ) — нидерландская конькобежка, Олимпийская чемпионка 1972 года, двукратная чемпионка мира в многоборье, серебряный призёр чемпионата Европы в многоборье, шестикратная чемпионка Нидерландов в многоборье. Девятикратная рекордсменка мира, установила 27 рекордов Нидерландов.

Биография 
Кристина Вильгельмина Кайсер родилась 20 мая 1938 года в Делфте, Нидерланды. Занималась конькобежным спортом.

На Олимпиаду-1964 Стин Кайсер не взяли, посчитав слишком возрастной (на тот момент ей было 25 лет). Но она вскоре стала первой нидерландской конькобежкой призёром чемпионата мира (1965 и 1966 годы), а в 1967 и 1968 годах стала чемпионкой мира. На олимпийских играх 1968 года в Гренобле Кайсер завоевала две бронзовые медали. В 1972 году в возрасте 33 лет вышла замуж и перед Олимпиадой-1972 не рассматривалась как фаворит, однако после неудачного выступления Трейни Реп на дистанциях 500 м (20-е место) и 1000 м (24-е место) ей дали возможность выступить на 1500 м и 3000 м. Бас-Кайсер с блеском использовала свой шанс, завоевав серебро на первой дистанции и золото на второй. После чемпионата мира 1972 года завершила спортивную карьеру.

В 1967 году были избрана спортсменкой года Нидерландов. Является племянницей конькобежца Корнелиса Брукмана.

Примечания 

Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы Нидерландов
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы Нидерландов по конькобежному спорту